

Patronymie
 Semion Tcheliouskine (1700–1760) est un explorateur polaire et un officier de marine russe.

Toponymie
 Le cap Tcheliouskine est le point le plus septentrional du continent eurasiatique.

Technologie
 Tcheliouskine était un bateau à vapeur soviétique.